Duane Glinton – calciatore statunitense
 Gavin Glinton – ex calciatore britannico
 Peter Glinton – calciatore britannico